Săvinești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Săvinești (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Săvinești (Poiana Teiului), Dorf im Kreis Neamț